

Cinema 
The Game – film del 1909 diretto da Tom Ricketts
The Game – film del 1915 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Game - Nessuna regola (The Game) – film del 1997 diretto da David Fincher
The Game – film del 2000 diretto da David DeCoteau

Letteratura 
The Game – romanzo di Jack London del 1905
The Game – romanzo di Antonia Susan Byatt del 1967
The Game: la bibbia dell'artista del rimorchio – romanzo di Neil Strauss del 2005
The Game - romanzo di Diana Wynne Jones del 2007
The Game – saggio di Alessandro Baricco del 2018

Musica 
The Game – rapper statunitense
The Game – album dei Queen del 1980
The Game – album dei Sham 69 del 1980
The Game – singolo degli Echo & the Bunnymen del 1987, dall'album Echo & the Bunnymen
The Game – traccia dell'album Candy from a Stranger dei Soul Asylum del 1998
The Game – singolo dei Disturbed del 2001 dall'album The Sickness
The Game – traccia dell'album Karmacode dei Lacuna Coil del 2006
The Game – brano dei Motörhead, in onore al wrestler Triple H
The Game – album della cantante italiana Neja
The Game – singolo della cantante italiana Neja
The Game – album di Gail Davies del 1980
The Game – singolo dei DragonForce del 2014, dall'album Maximum Overload

Televisione 
The Game – serie televisiva statunitense del 2006
The Game – serie televisiva statunitense del 2021
The Game – serie televisiva britannica
Il gioco (The Game) – episodio della quinta stagione di Star Trek: The Next Generation

Altro 
The Game – soprannome del wrestler Triple H